Prvu hrvatsku kuglačku ligu za 2003./04., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je osvojio "Konikom" iz Osijeka.

Prva liga 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr  
 inet.hr/dado/kuglanje, raspored i rezultati  
 inet.hr/dado/kuglanje, ljestvica

Druga liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Jug

Sjever 

 Izvori:  
 inet.hr/dado/kuglanje, ljestvica  
 inet.hr/dado/kuglanje, raspored i rezultati

Zapad 

 Izvori:  
 Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954. – 2004.

Treća liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr

Jug 

 Izvori:  
 kkdalmatinac.50g.com, ljestvica  
 kkdalmatinac.50g.com, reultati

Zapad 

 Izvori:  
 Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936. – 2006.

Zona Osijek 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Zona Požega 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Četvrti rang lige

Regionalna liga Zagreb 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr

Peti rang lige

Zagrebačka zona 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Konačna ljestvica Prve hrvatske kuglačke lige 2003./04., zg-kuglanje.hr, pristupljeno 19. siječnja 2014.
 konačna ljestvica 2. Hrvatske lige Centar 2003./04., zg-kuglanje.hr, pristupljeno 19. siječnja 2014.
 Druga liga Istok 2003./04., rezultati i konačni poredak, kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 25. lipnja 2014.
 konačna ljestvica 3. Hrvatske lige Centar 2003./04., zg-kuglanje.hr, pristupljeno 19. siječnja 2014.
 Treća liga Zona Osijek 2003./04., rezultati i konačni poredak, kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 25. lipnja 2014.
 Treća liga Zona Požega 2003./04., rezultati i konačni poredak, kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 25. lipnja 2014.
 konačna ljestvica Regionalne lige Zagreb 2003./04., zg-kuglanje.hr, pristupljeno 19. siječnja 2014.
 konačna ljestvica Zagrebačke zone 2003./04., zg-kuglanje.hr, pristupljeno 19. siječnja 2014. 
  

2003-04